Rodrigo Pérez (Buenos Aires, Argentina, 2 de marzo) es un músico y guitarrista de la banda de rock argentina Ciro y los Persas. Fue ayudante de la banda de rock Los Piojos. Se unió a Ciro y los Persas en el año 2011, remplazando al guitarrista Juan José Gaspari.

Biografía 
Realizó sus estudios en el Instituto Leonardo Murialdo de Villa Bosch. En 2008, junto a Adrian Vexina, forma la banda de rock argentina La Yumba, para que luego se sumen los demás integrantes.

En 2014 el guitarrista conoce a su actual pareja, la famosa actriz argentina Macarena Paz, quien fue protagonista del video musical de la canción de «Dice» de Ciro y los Persas, junto a Andrés Ciro Martínez.

Discografía 
Discografía con Ciro y los Persas.

 27 (2012)
 Naranja persa (2016/18)
 Guerras (Un viaje en el tiempo) (2020)
 Sueños (Un viaje en el tiempo) (2022)

Álbumes en vivo
 Qué placer verte otra vez (2015)
 Ciro y los Persas en el Estadio de River (En Vivo) (2019)

Giras musicales 
 27/Qué placer Tour (2012 - 2016)
 Naranja Persa Tour (2016 - 2018)
 Tour 10 Años (2019)
 Tour Argentina y el Mundo 2020: 10 Años de Espejos (2020)

Videografía 
Videografía con Ciro y los Persas.

Enlaces externos

Referencias